D8 puede referirse a:
 D8 (canal de televisión), canal de televisión francés.
 Spyker D8, un coche de 2006;
 Digital8, un formato de vídeo;
 D8, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 216;
 D8, la notación escrita del dado de ocho caras, en los dados de rol.